Чума́лево () — село в Буштынской поселковой общине Тячевского района Закарпатской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 2667 человек. Почтовый индекс — 90510. Телефонный код — 3134. Занимает площадь 20,2 км². Код КОАТУУ — 2124488001.

Галерея

Ссылки 
 Чумалёво на сайте Верховной рады Украины
 Административно-территориальное устройство Закарпатской области